Plana kan syfta på:

Personer med efternamnet Plana
 Giovanni Plana
 Tony Plana

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Plane (kulle i Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska, lat 43,93, long 18,71), 
 Plana (ås), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Plana (bergstopp), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Plana (berg), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Plana (bergskedja), Oblast Sofija,

Grekland 

 Planá (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Chalkidike,

Indonesien 

 Desa Plana, administrativ by, Jawa Tengah,

Kroatien 

 Otočić Dužac (ö i Kroatien, Šibenik-Knins län),

Tjeckien 

 Planá (ort i Tjeckien, Plzeň), Okres Tachov, 
 Planá (ort i Tjeckien, Södra Böhmen),